Nidham-al-Mulk (Radkan, 1018 - Sihna, 1092), visir seljúcida
 Malik Hasan Nizam al-Mulk Bahri, visir, pare del fundador de la dinastia nizamshàhida
 Abu-l-Fat·h Yússuf ibn Yaqub Xams-al-Wuzarà Qutb-ad-Din Nidham-al-Mulk, visir gaznèvida del segle XII
 Asaf Jah I Nizam al-Mulk (Agra, 1671 - Burhanpur, 1748), nizam d'Hyderabad
 Asaf Jah II Nizam al-Mulk (1734 - Hyderabad, 1803), nawab subadar del Dècan i nizam d'Hyderabad
 Asaf Jah III Muzaffar al-Mamaluk Nizam al-Mulk (Hyderabad, 1768 - 1829), nizam d'Hyderabad.
 Asaf Jah IV Nizam al-Mulk (Hyderabad, 1794 - 1857) fou nizam d'Hyderabad
 Asaf Jah V Nizam al-Mulk (Hyderabad 1827 - 1869), nizam d'Hyderabad.
 Muhàmmad Haixim Khwafi Khan Nizam al-Mulk (vers 1664 - després de 1732), historiador indi.